«Мужчина в ванне» () — французский фильм режиссёра Кристофа Оноре, главные роли в котором исполнили Франсуа Сага и Кьяра Мастроянни. Премьера фильма состоялась в 2010 году на Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария).

Сюжет 
Эмманюэль (Франсуа Сага) живёт со своим любовником, режиссёром Омаром, на окраине Парижа и время от времени подрабатывает проституцией. После одной из ссор пара решает некоторое время провести отдельно друг от друга. Омар вместе с подругой уезжает в путешествие в Нью-Йорк, которое снимает ручной камерой, а Эмманюэль пытается залечить своё разбитое сердце с помощью случайных любовных связей.

В ролях 
 Франсуа Сага — Эмманюэль
 Кьяра Мастроянни — актриса
 Омар Бен Селлем — Омар
 Рабах Захи — Рабах
 Кэйт Моран — Кейт
 Лахсен Эль Мазузи — Лахсен
 Андреас Лефламан — Андреас
 Рональд Пивель — Рональд
 Себастьян Д’Азельо — мужчина с усами
 Себастьен Пудеру — жених Кейт
 Дэннис Купер — Робин
 Дастин Сегуро-Суарес
 Марина Абрамович — камео

Примечание

Ссылки 
 

Фильмы Кристофа Оноре
Фильмы-драмы Франции
Фильмы на французском языке
Фильмы Франции 2010 года